Als Balsambaum werden Pflanzenarten aus folgenden Gattungen bezeichnet:

 Amyris
 Myroxylon, siehe Balsambäume
 Pflanzen aus Gattungen der Familie der Balsambaumgewächse (Burseraceae), insbesondere Arten der Gattungen Bursera, z. B. Bursera graveolens und Arten der Gattung Commiphora, heute inkl. Balsamodendron bzw. Balsamodendrum.